Daniil Medvedev era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo ATP sconfiggendo Vasek Pospisil con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Alex De Minaur (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)

 Adrian Mannarino (semifinale) 
 John Millman (quarti di finale)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Marin Čilić (primo turno)

Wildcard 

  Adrian Andreev (primo turno)
  Dimităr Kuzmanov (primo turno)

 Jonáš Forejtek (secondo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)

 Gilles Simon (secondo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)

Lucky loser 

  Marc-Andrea Hüsler (secondo turno)
  Martin Kližan (primo turno)

 Illja Marčenko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2020